Retoj – rodzaj polskiej kurtki ocieplanej pierzem z lat 30. XX wieku. Pierwszy egzemplarz został wyprodukowany na wsi. Retoje nie weszły do stałej produkcji, ponieważ były robione ręcznie na zamówienie oraz były trudne w wytwarzaniu i drogie (jeden Retoj mógł kosztować nawet 20 mln marek polskich). Nazwa Retoj pochodzi od twórcy tych kurtek, Jana Retojowskiego.

Bibliografia 
 Encyklopedia Ubrań Polskich 1920-1939, wyd. 1952

Ubrania